Toponímia:
 Vergara  o Bergara , ciutat del País Basc
 Vergara (Uruguai), localitat de l'Uruguai 
 Biografies:
 Ignacio Vergara Iríbar (Ondarroa, Biscaia, 1962), futbolista basc que jugava de porter 
 Ignasi Vergara (València, 1715 — 1775), escultor 
 Josep Vergara (València 1726-1799), pintor del moviment academicista 
 Francesc Vergara (València, 1681-1753), escultor i arquitecte 
 Nicolás de Vergara el Mozo
 Salvador Vergara Larralde o Vergara II (Etxalar, Navarra, 1952), jugador de pilota basca a mà en la posició de davanter
 Sofía Vergara (Barranquilla, 1972), actriu i model colombiana 
 Unai Vergara Díez-Caballero, futbolista internacional basc
 Altres:
Vergara (Editorial). Editorial barcelonina (1949-1975)
 Vergara (Juan Vergara Editor)